«Рождественский поросёнок» () — сказочная повесть Джоан Роулинг, вышедшая 12 октября 2021 года. Возрастная категория читателей — 0+.

Книга не связана сюжетно ни с одним из предыдущих произведений Роулинг. По словам представителя издательства, «Рождественский поросёнок» «не только наполнен милыми персонажами, юмором, воображением и захватывающими дух приключениями, но и представляет собой историю, наполненную универсальными посланиями любви, потери и надежды, красиво обработанную и дающую незабываемые впечатления».

Сюжет 
В канун Рождества мальчик по имени Джек теряет свою любимую игрушку, поросёнка Пока. В сочельник у него появляется новый товарищ, Рождественский поросёнок, который вместе с Джеком отправляется на поиски Пока в страну потерянных вещей.

Публикация 
В апреле 2021 года стало известно, что «Рождественский поросёнок» поступит в продажу по всему миру 12 октября; книга будет переведена на более чем 20 языков. Это будет подарочное издание с иллюстрациями художника Джима Филда.

Примечания 

Джоан Роулинг
Литературные сказки
Святочные рассказы
Повести 2021 года
Фантастические повести на английском языке